Treći rang prvenstva Bosne i Hercegovine u nogometu u sezoni 2018./19. čine Druga liga Federacije BiH i Druga liga Republike Srpske.

Druga liga Federacije BiH

Centar 

 Izvori:  
 NS F BiH, ljestvica  
 NS F BiH, rezultati  
 sportdc.net  
 sportsport.ba

Jug 

 Izvori:  
 NS F BiH, ljestvica  
 NS F BiH, rezultati  
 sportdc.net  
 sportsport.ba

Sjever 

 Izvori:  
 NS F BiH, ljestvica  
 NS F BiH, rezultati  
 sportdc.net  
 sportsport.ba  
 posavinasport.com  
 brckosport.net  
 brckosport.net, verzija za ispis

Zapad 

 Izvori:  
 NS F BiH, ljestvica  
 NS F BiH, rezultati  
 sportdc.net  
 sportsport.ba

Druga liga Republike Srpske

Istok 

 Izvori:  
 sportdc.net  
 sportsport.ba  
 posavinasport.com  
 brckosport.net

Zapad 

 Izvori:  
 sportdc.net  
 sportsport.ba  
 posavinasport.com

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 

  

2018./19.
 3